Francis X. Diebold (né le ) est un économiste américain connu pour ses travaux en modélisation économétrique prédictive, en économétrie financière et en macroéconométrie. Il a obtenu son baccalauréat et son doctorat à l'Université de Pennsylvanie ("Penn"). Il a passé la majeure partie de sa carrière à Penn, où il a dirigé environ 75 doctorants. Il est actuellement professeur de sciences sociales et professeur d'économie à la Penn's School of Arts and Sciences, ainsi que professeur de finance et professeur de statistique à la Penn's Wharton School. Il est également chercheur associé au Bureau national de recherche économique de Cambridge, dans le Massachusetts, et auteur du blog No Hesitations. Il donne des cours à l'EDHEC à Lille. 

Diebold est un membre élu de la Econometric Society, de l’American Statistical Association et de l’Institut international des prévisionnistes, et le récipiendaire des bourses Sloan, Guggenheim et Humboldt. Il a siégé aux comités de rédaction de Econometrica, Review of Economics and Statistics et de la International Economic Review. Il a été professeur invité à l'Université de Princeton, à l'Université de Chicago, à l'Université Johns Hopkins et à l'Université de New York. Il a été président de la Society for Financial Econometrics (2011-2013) et président du Model Validation Council du système de la Réserve fédérale (2012-2013).

Contributions scientifiques 
Diebold est surtout connu pour le "test de Diebold-Mariano" destiné à évaluer la précision des prévisions ponctuelles. l est aussi connu pour ses méthodes d'évaluation du calibrage conditionnel des prévisions de densité et pour son texte, Elements of Forecasting. 

En économétrie financière, Diebold est surtout connu pour ses contributions à la modélisation de la volatilité, notamment le "modèle ARCH à facteur latent" de Diebold-Nerlove  et l'extraction Andersen-Bollerslev-Diebold de la "volatilité réalisée" tirée du rendement des actifs à haute fréquence. 

En macroéconométrie, Diebold est surtout connu pour ses travaux sur l’interface macro-finance et ses travaux sur le suivi macroéconomique en temps réel, notamment le Aruoba-Diebold-Scotti ("ADS") Business Condition Index, maintenant maintenu par la réserve fédérale de Philadelphie. 

Parmi ses autres contributions remarquables, on peut citer le modèle de courbe de rendement «dynamique Nelson-Siegel» et ses extensions et le cadre Diebold-Yilmaz pour la mesure et la visualisation dynamiques de la connectivité réseau.

Notes et références

Liens externes 
 

Membre associé de la Société d'économétrie
Membre de la Société américaine de statistique
Naissance en novembre 1959
Professeur à l'université de Pennsylvanie